Les Salelles ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Les Salelles (Ardèche) im Département Ardèche
 Les Salelles (Lozère) im Département Lozère